Михаи́л Миха́йлович Шемя́кин:
 Шемякин, Михаил Михайлович (1908—1970) — советский химик-органик и педагог.
 Шемякин, Михаил Михайлович (род. 1943) — советский, американский и российский живописец, график, скульптор.